Ingleside (Kentucky)
 Ingleside (Teksas)
 Ingleside (Australia)
 Ingleside (Kanada)

Zobacz też